La Floresta bezeichnet

 La Floresta (Argentinien), eine Stadt in Argentinien
 La Floresta (Quito), eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
 La Floresta (Bogotá), ein Stadtbezirk in Bogotá, Kolumbien
 La Floresta (Chiapas), einen Ort in Mexiko
 La Floresta (Katalonien), eine Gemeinde in Katalonien, Spanien
 La Floresta (Uruguay), eine Stadt in Uruguay